Rosario del Tala kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Tala, kommun, Entre Ríos, 
 Rosario del Tala (kommunhuvudort i Argentina), Entre Ríos, 

Robotskapade Argentinaförgreningar